Алекса́ндр Ники́тич Рома́нов:
 Романов, Александр Никитич (156?—1602) — дворянин, рында и кравчий, затем боярин.
 Романов, Александр Никитич (1929—2002) — историк и предприниматель.